Ikast Håndbold (tidligere Herning-Ikast Håndbold (2018-2022), FC Midtjylland (2009-2017), til og med udgangen af sæsonen 2008-09 Ikast Brande Elite Håndbold og før det igen Ikast Bording Elite Håndbold) er en af dansk håndbolds bedste dameklubber med flere DM-medaljer, og i 1998 vandt klubben DM i håndbold, sit første danske mesterskab. Det andet kom i 2011. De har også tidligere vundet EHF Cuppen og Cup Winners Cup. 

Klubben opstod som en del af Ikast FS i 1970, og i 1997 blev eliteaktiviteterne lagt i et selvstændigt selskab under navnet Ikast FS Elitehåndbold ApS, der få måneder senere blev til et aktieselskab via udstedelse af folkeaktier for 1 million kr. Ikast blev dermed den første danske klub på aktier. Via et samarbejde med Bording KFUM kom klubben i sommeren 1999 til at hedde Ikast-Bording Elitehåndbold A/S, og efter nogle års forgæves forsøg på at gøre herreholdet til et tophold måtte herrerne vende tilbage til Ikast FS, hvorefter damerne alene udgjorde selskabets aktiviteter.

I sommeren 2008 skiftede holdet endnu engang navn, denne gang til Ikast Brande Elitehåndbold for at understrege tilhørsforholdet til kommunen. I december 2008 blev Ikast Brande Elite Håndbold opkøbt af fodboldklubben FC Midtjylland, men DHF tillader ikke en klub at skifte navn midt i en sæson, så derfor kom det først til at bruge navnet FC Midtjylland fra sommeren 2009. De deltog senest kvindernes EHF Champions League i 2018.

Efter sæsonen 2017/18 skiftede klubben navn til Herning-Ikast Håndbold.

Resultater 
Damehåndboldligaen:
: 1998, 2011, 2013, 2015
: 1999, 2003, 2008, 2014, 2016, 2019
: 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2012, 2017, 2021
Pokalturneringen:
: 1990, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2019
: 1994, 20002, 2003, 2004, 2013, 2016
EHF Champions League:
Semifinalist: 2003, 2014
EHF European League:
: 2002, 2011
: 2007
: 2022
Semifinalist: 2008, 2013
EHF Cup Winners' Cup:
: 2004, 2015
Semifinalist: 2000
EHF Challenge Cup:
: 1998
EHF Champions Trophy:
: 1998
: 2002
Semifinalist: 2003

Spillertruppen 2022/23

Tranfers

Medarbejdere

Tidligere spillere 

 (2018-2021)
 (1987-1988)
 (1997-2003)
 (1997-2003)
 (2001-2004)
 (1998-2005)
 (2004-2005)
 (2004-2005)
 (2002-2006)
 (2004-2007)
 (1998-2007)
 (2006-2007)
 (2008-2009)
 (1998-2010)
 (1998-2010)
 (2008-2010)
 (2008-2010)
 (2011-2012)
 (2006-2012)
 (2009-2012)
 (2011-2013)
 (2011-2013)

 (2009-2014)
 (2007-2014)
 (2014-2016)
 (2008-2016)
 (2009-2016)
 (2010-2015)
 (2012-2017)
 (2008-2017)
 (2017-2019)
 (2015-2019)
 (2014-2019)
 (1998-2001)
 (2000-2003)
 (2005-2008)
 (2005-2009)
 (2005-2009)
 (2003-2010)
 (2006-2010)
 (2001-2011)
 (2008–2011)
 (2008–2012)

 (2014–2015)
 (1998-2001)
 (1998-2002)
 (1999-2003)
 (2005-2006)
 (2010-2012)
 (2015-2016)
 (2014-2017)
 (2016-2017)
 (2016-2017)
 (2011-2012)
 (2011-2015) 
 (2003-2004)
 (2004-2008)
 (2004-2005)
 (2002-2003)
 (2007–2008)
 (2001–2003)
 (2003–2004)
 (2016-2017) 
 (2001–2002)

Olympiske guldvindere 
Her følger en oversigt over de spillere, der har vundet OL-guld som Ikast/FCM-spillere:
 Sommer-OL 1996 i Atlanta: Danmark
 Tonje Kjærgaard
 Kristine Andersen

 Sommer-OL 2000 i Sydney: Danmark
 Tonje Kjærgaard (dansk landsholdsanfører)
 Anja Nielsen

 Sommer-OL 2004 i Athen: Danmark
 Kristine Andersen
 Line Daugaard
 Karin Mortensen
 Karen Brødsgaard (dansk landsholdsanfører)
 Josephine Touray

 Sommer-OL 2008 i Beijing: Norge
 Gro Hammerseng (norsk landsholdsanfører)
 Katja Nyberg
 Ragnhild Aamodt
 Tonje Nøstvold

Historiske placeringer 
Herunder ses en oversigt over Ikast f.S's/Ikast-Bording EH's/Ikast Brande EH's/FC Midtjylland Håndbolds slutplaceringer i landets øverste række efter hhv. grundspil og slutspil. Sidstnævnte er klubbens endelige placering for den sæson. Oplysningerne i kolonnen "Europæisk kvalifikation" angiver europæisk deltagelse i den efterfølgende sæson. Når der står "Champions League-kval." angiver det, at holdet indtrådte i kvalifikationsrunden. Ikke nødvendigvis, at de ikke nåede længere.

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
Herning-Ikast Håndbolds hjemmeside

Klubber, der spiller i Håndboldligaen